Теодор Василев Траянов (; ,  — , ) — болгарский  — символист, литературный критик, , , шахматный деятель, . Один из величайших поэтов Болгарии.

Биография 
Родился в семье судьи и учительницы, выходцев из Вардарской Македонии. Брат Асена Траянова (1885—1940), военного инженера и картографа.

Окончил в 1900 году физико-математический факультет Софийского университета, затем Венский политехнический институт (1901—1908). Дипломированный архитектор.

Добровольцем участвовал в двух Балканских войнах (1912—1913). Сражался под командованием Христо Чернопеева.

Был членом болгарской делегации в Вене (1914—1920), работал в болгарском генеральном консульстве в Бреслау (ныне Вроцлав, 1922). В 1923 году вернулся в Болгарию и занялся литературной деятельностью. В 1926—1933 годах работал учителем в Первой средней школе для мальчиков в Софии.

Шахматист. Участник и победитель первого неофициального чемпионата Болгарии по шахматам (1907). В 1931 г. стал председателем новосозданного Болгарского шахматного союза . 13 апреля 1936 г. сыграл вничью партии с Александром Алехиным на турнире в София.

Творчество 
Признан классиком болгарской литературы.
Наряду с Пейо Яворовым считается основоположником болгарского символизма.

Дебютировал как поэт в 1899 г. Автор ряда сборников поэзии, статей и рецензий в области литературы, театра и музыки.

Перевёл драмы «Ричард III» Шекспира, «Заговор Фиеско в Генуе» Шиллера, «Принц Фридрих Гомбургский» Генриха фон Клейста и другие.

Некоторые стихи Теодора Траянова были переведены на английский язык и вошли в антологии.

Избранная библиография 
 Regina mortua. Стихотворения. 1909
 Химни и балади. Избрани стихотворения. 1902—1909. 1912
 Български балади. 1921, 1995
 Песен на песните. 1923
 Романтични песни. София, 1926
 Освободеният човек. 1905—1911, 1929
 Пълно събрание на съчиненията: Т. 1 — 3: Т. 3 София: Ст. Атанасов 1929.
 Декламаториум. Най-популярни песни и поеми. 1932
 Пешо чорлавият. Истории за непослушни деца. Нагодил на бълг. ез…, 1933
 Пантеон, 1934.
 Най-хубавите басни за деца. Нагодил на бълг. ез… 1934
 Едно, две, три… Стихове от… Пантеон. 1934
 Земя и дух. 1921—1926. Кн. 1. 1941
 Избрани стихотворения. 1966
 Избрани творби. 1981
 Венчани духовно Дневник и стихотворения: Писма от Теодор Траянов. София УИ «Св. Кл. Охридски» 2000.

Почётный гражданин Пазарджика.

Примечания

Ссылки 
 Теодор Траянов
 Теодор Траянов
 Работы Теодора Траянова

Болгарские поэты
Символисты
Шахматисты Болгарии
Почётные граждане Пазарджика
Персоналии:Балканские войны
Критики Болгарии
Поэты-символисты